Список событий в автомобилестроении в ←1932→  году:

События 
 29 января с конвейера Нижегородского автозавода сошёл первый автомобиль — грузовик НАЗ-АА, позже вместе с городом и заводом переименованный в ГАЗ-АА.

 11 марта на Женевском автосалоне компания Daimler-Benz представила 2-тонный грузовик Lo 2000, первый в мире серийный небольшой грузовой автомобиль с дизельным двигателем.

 29 июня создана немецкая автомобильная компания Auto Union, путём слияния таких производителей, как Audi, Horch, DKW и Wanderer, эмблемой которой стали четыре перекрещивающихся кольца.

 9 июля на автомобиле Скудерия Феррари впервые появилась эмблема . Это был Альфа-Ромео, автомобиль, на котором гонщики команды Энцо Феррари ездили в то время. 

 5 декабря пущен в эксплуатацию Завод автотракторного инструмента (ЗАТИ) на правом берегу реки Оки в 50 километрах от Нижнего Новгорода как предприятие, обеспечивающее Горьковский автомобильный завод и другие автомобильные предприятия страны шофёрским инструментом и кузовной арматурой. В 1952 году предприятие начало выпускать автобусы как Павловский автобусный завод.

 6 декабря были собраны первые легковые автомобили ГАЗ-А — лицензионные копии Форд-А.

Представленные новые автомобили 
 октябрь — Renault Monaquatre мод. YN1 — французский легковой автомобиль (представлен на Парижской автовыставке).
 ГАЗ-А — советский легковой автомобиль среднего класса, лицензионная копия Ford A.
 ЯГ-3 — советский грузовой автомобиль грузоподъёмностью 5т.
 ЯГ-12 — советский четырёхосный грузовой автомобиль повышенной проходимости (8×8).
 Adler Trumpf — немецкий переднеприводной легковой автомобиль.
 Alfa Romeo P3 —  итальянский одноместный гоночный автомобиль серии Гран-при.
 Fiat 508 — итальянский легковой автомобиль.
 Ford Model B (1932) — американский легковой автомобиль, развитие Ford A.
 Ford Model Y — легковой автомобиль компании Ford, специально созданный для продажи вне Соединённых Штатов.
Lo 2000 — 2-тонный грузовик Daimler-Benz с дизельным двигателем.
 Peugeot 301 — французский легковой автомобиль, один из первых массовых автомобилей с независимой передней подвеской.
 Pontiac V8 — американский легковой автомобиль бизнес-класса.
 Stout Scarab — американский легковой автомобиль, самый первый с кузовом минивэн, а также первый с кузовом из стеклопластика.

Автомобили, выпуск которых прекращён 
 Renault Monasix модификации RY3.

Примечания 

Годы в истории автомобилей
Авто